Нижний Кокуй — село в Балейском районе Забайкальского края России. Административный центр сельского поселения «Нижнекокуйское».

География 
Село находится в центральной части района, на берегу реки Унды, на расстоянии примерно 9 километров от города Балей. 

 Климат

Климат характеризуется как резко континентальный с продолжительной холодной малоснежной зимой. Абсолютный минимум температуры воздуха самого холодного месяца (января) составляет −45,5 °C; абсолютный максимум самого тёплого месяца (июля) — 39,2 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 308,3 мм.

 Часовой пояс

История 
Основано в первой половине XVIII в. приписанными к Нерчинскому сереброплавильному заводу крестьянами, которые в 1857 переведены в казачье сословие. В советское время работали колхозы «Красное знамя», «40 лет Октября», «Искра».

Население 
Постоянное население составляло 346 человек в 2002 году (русские 100%), 308 человек в 2010 году.

Инфраструктура 
В селе функционируют средняя общеобразовательная школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры и библиотека.

Примечания 

Населённые пункты Балейского района